Појам Варнов може да се односи на:
 Варнов (Бицов), је општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија
 Варнов (Гревесмилен), је општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија
 Варнов (река),